Fairmont Creamery Company Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fairmont Creamery Company Building (Fairmont, Nebraska), NRHP-ID 83003989
 Fairmont Creamery Company Building (Rapid City, South Dakota), NRHP-ID 06000048